Жасмин Джессика Энтони (; род. 28 октября 1996) — американская актриса, известна ролями в фильмах «Поймай меня, если сможешь», «1408» и «Маленькие Афины».

Биография 
Жасмин родилась в городе Тарзана (США). Её отец — Арт Энтони, известный кинобизнесмен. Её мать была актрисой, пока они жили в Чикаго. Жасмин стала танцевать с 2 лет. В 3 года она объявила официально, что хочет сниматься в фильмах. В 4 она училась актёрскому мастерству, и спустя несколько месяцев Жасмин попросила агента взять её в кино. Жасмин продолжает выступать в театре, также она очень любит петь. У неё есть собака по кличке «Тинкербелл» и кошка с кличкой «Ромео».

Карьера 
Жасмин дебютировала в кино в 2002 году с ролью в фильме «Поймай меня, если сможешь». Она также снималась в рекламе JC Penneys, Foster Care, Microsoft, Honda и других. С 2005 по 2006 год снималась в сериале «Женщина-президент». В 2007 году сыграла одну из главных ролей в фильме «1408».

Фильмография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Актрисы телевидения США